Jackson Center kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jackson Center (Ohio)
Jackson Center (Pennsylvania)